Municipio de Orland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Orland (condado de Lake, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Orland (condado de Cook, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Cook.